Brayan Montaño (2 de mayo de 2002) es un futbolista colombiano que juega  de lateral izquierdo y  Actualmente milita en el Deportivo Cali de la Primera División de Colombia

Clubes

Palmarés

Enlaces externos 
 Ficha en Deportivo Cali
 Ficha en soccerway

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Fortaleza Fútbol Club